Ширяев, Григорий:
 Ширяев, Григорий Викторович (1977—2010) — заместитель командира группы отряда спецназа внутренних войск МВД России, капитан, Герой России.
 Ширяев, Григорий Иванович (1882—1954) — российский и чешский ботаник, доктор наук.